Koroma ist ein westafrikanischer Familienname, der insbesondere in Sierra Leone gebräuchlich ist.

Bekannte Namensträger 
 Abdul Gadrie Koroma (* 1943), sierra-leonischer Jurist, Richter am Internationalen Gerichtshof
 Abdul Karim Koroma (* 1944), sierra-leonischer Politiker
 Abu Aiah Koroma (1928–2005), sierra-leonischer Politiker
 Bob John Hassan Koroma (* 1971), sierra-leonischer Geistlicher, Bischof von Makeni
 Ernest Koroma (* 1953), sierra-leonischer Politiker
 Ernest Koroma (Fußballspieler) (* 1982), sierra-leonischer Fußballspieler
 Francis Koroma (* 1975), sierra-leonischer Fußballspieler
 Ibrahim Koroma (* 1973), sierra-leonischer Fußballspieler
 Ismael Koroma (* 1996), sierra-leonischer Fußballspieler
 Johnny Paul Koroma (1960–2003), sierra-leonischer Politiker
 Marcel Koroma (* 1989), sierra-leonischer Fußballspieler
 Momodu Koroma, sierra-leonischer Politiker
 Omar Koroma (* 1989), gambischer Fußballspieler
 Patrick Daniel Koroma (1950–2018), sierra-leonischer Geistlicher, Bischof von Kenema
 Sorie Ibrahim Koroma (1930–199*), sierra-leonischer Politiker
 Unisa Koroma (* 1994), sierra-leonischer Fußballtorhüter

Familienname
Afrikanischer Personenname